Hallama est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-2008), épouse de Jaako Hallama
 (1917-1996), diplomate et ambassadeur finlandais
 (1921-1994), pionnier finlandais en éducation

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois